Nickelodeon Kids' Choice Awards – manifestazione televisiva statunitense 
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Messico) – manifestazione televisiva messicana 
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Colombia) – manifestazione televisiva colombiana
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Argentina) – manifestazione televisiva argentina 
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Australia) – manifestazione televisiva australiana
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Indonesia) – manifestazione televisiva indonesiana
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Regno Unito) – manifestazione televisiva britannica
 Nickelodeon Kids' Choice Awards (Italia) – manifestazione televisiva italiana